Данијел Нестор и Ненад Зимоњић су освојили турнир. У финалу су победили браниоце титуле, браћу Боба и Мајка Брајана  резултатом 6:4, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2014.
Отворено првенство Мадрида — мушки парови